MTX steht für:
 Maitotoxin, ein in marinen Algen und Fischen vorkommendes Gift, siehe Maitotoxin-1
 Memotech MTX, MTX-Computer
 Methotrexat, ein als Zytostatikum und Immunsuppressivum verwendeter Arzneistoff
 MTX Audio, US-amerikanischer Hersteller von Audiokomponenten, siehe MTX Audio Jack Hammer
 MTX spol., tschechischer Automobilhersteller
 Honda MTX 80, japanisches Leichtkraftrad

mtx steht für:
 Tidaá-Mixtekisch (ISO-639-3-Code), regionale Variante von Mixtekisch in Oaxaca, Mexiko

Abkürzung